Вале́рий Никола́евич Родин (р. 1 мая 1952 года, г. Серов Свердловской области) — советский и российский энергетик, генеральный директор ряда компаний энергетического комплекса России.

Образование 
В 1974 году окончил теплоэнергетический факультет Уральского политехнического института им. С.М. Кирова (специальность «Тепловые электрические станции», квалификация — инженер-теплотехник).

Биография 

В 1974—1988 годах работал на Ириклинской ГРЭС (п. Энергетик Оренбургской области), к 1988 году — главный инженер станции.

В 1988 году назначен главным инженером объединения «Уралэнерго», курировавшего энергосистемы Уральского экономического района. В 1992 году стал председателем Уралэнерго. В 1993 году «Уралэнерго» приобрело статус департамента РАО «ЕЭС России», а Родин стал его начальником.

В апреле 1994 года назначен генеральным директором АО «Свердловэнерго» — одной из крупнейших региональных энергосистем страны. В 1993—1998 годах был членом совета директоров РАО «ЕЭС России». В марте 2004 года избран депутатом Палаты представителей Законодательного собрания Свердловской области IV созыва от Серовского избирательного округа № 19.

В 2004—2005 годах в ходе реформы электроэнергетики генерирующие мощности были изъяты из ведения Свердловэнерго и распределены между новыми генерирующими компаниями — ТГК-9, ОГК-1, ОГК-2 и ОГК-5, а само Свердловэнерго в 2008 году стало филиалом ОАО «МРСК Урала». В декабре 2004 года Родин занял пост генерального директора ОАО «ТГК-9», а в мае 2005 года ушёл из Свердловэнерго.

В сентябре 2006 года стал генеральным директором ОАО «ТГК-1» (г. Санкт-Петербург). Освобождён от должности в декабре 2008 года.

30 марта 2009 года назначен генеральным директором ОАО «МРСК Урала», на балансе которого находятся системы распределения электроэнергии (ЛЭП напряжением 0.4—110 кВ и подстанции) четырёх субъектов Федерации — Свердловской, Пермской, Челябинской и Курганской областей. Подал в отставку 10 апреля 2014 года.

Награды 
Имеет отраслевые почётные звания «Ветеран энергетики», «Почётный энергетик», нагрудный знак «80 лет плана ГОЭЛРО», а также почётные грамоты Министерства топлива и энергетики Российской Федерации и Губернатора Свердловской области. Почётный гражданин города Серова (1999). Почётный гражданин города Екатеринбурга (2013).

Ссылки 
 Профиль на сайте МРСК Урала
 Почётный гражданин города Серова

Выпускники Уральского технического университета
Депутаты Законодательного собрания Свердловской области
Члены совета директоров РАО «ЕЭС России»
Персоналии:Холдинг МРСК
Почётные граждане Екатеринбурга